Gonatobotryum är ett släkte av svampar. Gonatobotryum ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Gonatobotryum